Zaglossus robustus è una specie di echidna dal becco lungo vissuta durante il Pleistocene in Australia, della quale si conosce l'esistenza solamente grazie al ritrovamento di un cranio lungo 65 cm.

Collegamenti esterni 
 

Monotremi fossili